Open Saint-Gaudens Midi Pyrénées 2013 — 17-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося во французском городе Сен-Годенс и являющегося частью тура ITF в рамках серии турниров с призовым фондом в 50 тысяч долларов.

В 2013 году турнир прошёл с 13 по 19 мая. Соревнование продолжало европейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к Roland Garros.

Прошлогодние победительницы:
 в одиночном разряде —  Мариана Дуке-Мариньо
 в парном разряде —  Весна Долонц и  Ирина Хромачёва

Общая информация 
Лидером посева в одиночном соревновании стала Аранча Рус (№ 84 в мире на тот момент). Впрочем нидерландка не смогла подтвердить свой статус, уступив уже на старте; в её отсутствие турнир свёлся к матчу двух несеянных теннисисток, где Паула Ормаэчеа смогла по итогам трёх сетов оказаться сильнее Дины Пфиценмайер. Прошлогодняя чемпионка — Мариана Дуке-Мариньо — не защищала свой титул.

В парном соревновании сеянные альянсы были успешны: обе команды, которые смогли доиграть матчи стартового круга, в итоге пересеклись между собой, а победивший в этой игре альянс Юлия Глушко / Паула Ормаэчеа позже завоевал и основной титул, переиграв в финале пару Стефани Дюбуа / Куруми Нара. Прошлогодние чемпионки — Весна Долонц и Ирина Хромачёва — не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Паула Ормаэчеа обыграла  Дину Пфиценмайер со счётом 6-3, 3-6, 6-4.
 Ормаэчеа выигрывает 1-й титул в сезоне и 9-й за карьеру на соревнованиях тура федерации.
 Пфиценмайер уступает свой 1-й финал в сезоне и 4-й за карьеру в туре федерации.

Первые раунды

Секция 1

Финал

Парный турнир 
  Юлия Глушко /  Паула Ормаэчеа обыграли  Стефани Дюбуа /  Куруми Нару со счётом 7-5, 7-6(11).
 Глушко выигрывает 1-й титул в сезоне и 8-й за карьеру в туре федерации.
 Ормаэчеа выигрывает 1-й титул в сезоне и 5-й за карьеру в туре федерации.

См. также 
 Open Saint-Gaudens Midi Pyrénées
 Цикл женских турниров ITF 2013

Ссылки 
 Официальный сайт  
 

Франция
Спорт во Франции в 2013 году
Май 2013 года
2013